Diversi edifici di culto sono dedicati a Maria Maddalena:

Cappelle 
 Cappella di Santa Maria Maddalena ad Anghiari
 Cappella di Santa Maria Maddalena a Genova
 Cappella di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Radda in Chianti

Chiese

Israele
 Chiesa di Maria Maddalena a Gerusalemme

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a L'Aquila

Calabria 
 Chiesa della Maddalena a Catanzaro

Campania 
 Chiesa e convento della Maddalena ad Aversa

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena ad Argenta
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bologna
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Corniglio
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Faenza, 
 chiesa di Santa Maria Maddalena o chiesa della Commenda a Faenza, Borgo Durbecco
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Fontevivo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Fontanellato
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cremona
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Parma
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Porretta Terme
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Ravenna
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Villotta, frazione di Aviano
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Basovizza
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Begliano, frazione di San Canzian d'Isonzo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena – Ialmicco, frazione di Palmanova
 Chiesa di Santa Maria Maddalena – chiesa di Nimis
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Latisanotta
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Slivia, frazione del comune di Duino-Aurisina
 Chiesa di Santa Maria Maddalena in rupis a Gradischiutta, frazione di Faedis

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Monterotondo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma

Liguria 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Campo Ligure
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Ellera, frazione di Albisola Superiore
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Genova
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Lucinasco
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Lumarzo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Maddalena, frazione di Sassello
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a San Lorenzo al Mare

Lombardia 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bellusco
 Chiesa di Santa Maria Maddalena – chiesa di Bergamo in via San Giovanni
 Chiesa di Santa Maria Maddalena – ex chiesa di Bergamo in via Sant'Alessandro
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Brescia, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cremosano
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cusio
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Legnano
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Lodi
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Milano, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Oltre il Colle
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Tavernola Bergamasca
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Scurelle
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Vigevano
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Volta Mantovana

Marche 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Senigallia
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Fabriano

Piemonte 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Centonara, frazione di Madonna del Sasso
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Costigliole Saluzzo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Foglizzo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Groscavallo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Tornaco

Puglia 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bari
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Uggiano la Chiesa

Sardegna 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Borutta
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Chiaramonti
 chiesa di Santa Maria Maddalena a La Maddalena
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Lollove
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Nuragus
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Paulilatino
 Chiesa di Santa Maria Maddalena ad Uras

Sicilia 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Ciminna
 Chiesa di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat a Messina, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palermo

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena ad Arezzo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena (Castelfranco di Sotto) a Castelfranco di Sotto
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Castiglione d'Orcia
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Torrenieri a Montalcino
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Pescia
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Pisa
 Ex Chiesa di Santa Maria Maddalena a Sansepolcro
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Manciano
 Chiesa e Convento della Maddalena a Siena
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Torrenieri, nel comune di Montalcino

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Maddalena a Bolzano
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Brentonico
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cavareno
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cunevo, frazione di Contà
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cusiano, frazione di Ossana
 Chiesa di Santa Maddalena a Funes
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Mazzin
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palù del Fersina
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Preore, frazione di Tre Ville
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Riva del Garda
 Chiesa di Santa Maddalena a Santa Maddalena, frazione di Valle di Casies
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Terragnolo
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Trento, scomparsa
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Vadena
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Versciaco

Umbria 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Castiglione del Lago
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Tuoro sul Trasimeno

Valle d'Aosta 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a La Magdeleine

Veneto 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Cappella Maggiore
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Corbola
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Dossobuono
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Forni, frazione di Valdastico
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Galliera Veneta
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Longare
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Oriago
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Rocca Pietore
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Trevenzuolo
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso
 Chiesa della Maddalena a Venezia
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Vicenza
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Volpago del Montello

Svizzera 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Capolago, nel comune di Mendrisio

Ucraina 

 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Mariupol'

Ungheria 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena a Budapest, ora in rovina

Pievi 
 Pieve di Santa Maria Maddalena a Sietina a Capolona
 Pieve di Santa Maria Maddalena a Invillino

Romitori 
 Romitorio di Santa Maria Maddalena a Montepescali, nel comune di Grosseto

Pagine correlate
 Collegiata di Santa Maria Maddalena